Jesteś jaki jesteś – trzeci album zespołu Łzy, wydany w maju 2002. Limitowana wersja płyty (20 tys. egzemplarzy) na okładce miała lusterko.

Lista utworów 
 "Jestem jaka jestem"
 "Nie łatwo, pożegnanie" 
 "Anastazja, jestem"
 "Ja nie lubię nikogo"
 "Dziś będziesz mój"
 "Bez sensu nieważne"
 "Osiem serc"
 "Kocham, to nic dzisiaj nie znaczy"
 "Lukrecja"
 "Jestem dilerem"
 "Gdy na was patrzę" 
 "Nocami i dniami, a teraz czasami" 
 "Nadzieja nie dla mnie..."
 "..."

Sprzedaż 

 18 grudnia 2002 album uzyskał status złotej płyty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy Łez
Albumy Pomaton EMI